Якоб Адольф Зейц (, 14 февраля 1898, Майтинген — 6 апреля 1970, Швейцария) — немецкий шахматист и шахматный журналист, мастер.

В качестве корреспондента немецких изданий освещал крупные международные турниры. В 1939 году был командирован в Буэнос-Айрес на VIII Олимпиаду. После начала II Мировой войны решил остаться в Аргентине. Вернулся в Европу в 1955 году. Сначала жил в ФРГ, затем переехал в Швейцарию.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Германии
Умершие в Швейцарии
Шахматные журналисты